Jávor ist der Familienname folgender Personen:

 Benedek Jávor (* 1972), ungarischer Politiker
 László Jávor, ungarischer Schriftsteller
 Pál Jávor (1902–1959), ungarischer Schauspieler